Hans Breidenstein ist der Name folgender Personen

* Hans Breidenstein (Grafiker) (1895–1985), deutscher Grafiker und Plakatkünstler 
 Hans-Jürgen Breidenstein (* 1940), deutscher Verlagskaufmann